Василий Исаакович Талаш (), также известный как Дед Талаш (; 25 декабря 1844 — 23 августа 1946 год) — участник партизанского движения в советско-польской и Великой Отечественной войнах, народный герой Беларуси, герой повести Якуба Коласа «Дрыгва» («Трясина»). Возможно, является самым пожилым участником Великой Отечественной войны.

Биография 
Талаш родился 25 декабря 1844 года на белорусском Полесье, где он провёл бо́льшую часть своей жизни.

После начала советско-польской войны, несмотря на отсутствие военного опыта, принимал участие в военных действиях на стороне РСФСР. В 1919 году Василий Талаш создаёт партизанский отряд для борьбы с польскими войсками. В конце ноября 1919 года в Новосёлках остановилась команда польских моряков, которые по приказу должны были расширить свою военную флотилию на Припяти в районе. Совместным ударом отряда красноармейцев, а также партизан все матросы в Новосёлках были уничтожены. Сам Талаш был разведчиком 2-го батальона 417-го полка 47-й дивизии Красной Армии. Заболел возвратным тифом и был отправлен в госпиталь в Гомеле. После очередного обострения болезни попал в прифронтовой госпиталь в Калинковичах.

После войны Талаш стал председателем Новосёлковского сельсовета, делегат VIII съезда Советов Полесской области. Из документов известно, что Талаш неоднократно в течение нескольких лет обращался в советские органы, с требованием наградить себя орденом Красного Знамени. Сотрудничал с ЧК, помогая разоблачать иностранных шпионов и вредителей. Какое-то время терроризировал Коласа, требуя часть гонорара за «Трясину». В то же время, ещё в 1936 году Василий Талаш не записался в колхоз и жил единоличником.

Согласно некоторым источникам, после начала Великой Отечественной войны Талаш дважды был арестован немцами, однако немцы оба раза освобождали его. По одной версии, дед Талаш присоединился к партизанскому отряду в конце 1942 года. По другой версии, приведённой в докладной записке начальника УНКВД Вилейской области Владимира Пронина секретарю ЦК КП(б)Б Григорию Эйдинову, Талаш согласился присоединиться к партизанам только в обмен на гектар покоса. В январе 1943 года с острова Зыслав, что на Любанщине, отправлен на самолёте на Большую землю.

В Москве посещал фабрики, заводы, государственные учреждения, военные части с агитационными рассказами о боевых делах белорусских партизан. Жил в гостинице «Москва», где и встретился с Якубом Коласом. Эта встреча была снята на кинокамеру. В конце 1943 года, Талаш возвращается в только освобождённую Новобелицу — окраину Гомеля. Потом в родную деревню Новосёлки, где и жил до конца жизни. Умер на 102-м году жизни 23 августа 1946 года. Василий Талаш похоронен на Петриковском городском кладбище, на могиле установлен памятник. Вырастил трех сыновей(Дмитрий, Даниил) и двоих дочерей(Анастасия и Анна). Василий Талаш не дожил 4 месяца до своего 102-летия.

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени (1 января 1944 года) — в ознаменование 25 годовщины Белорусской ССР, за достижения в развитии хозяйства, культуры, науки и искусства белорусского народа и за выдающиеся успехи в организации партизанской борьбы против немецко-фашистских захватчиков
 Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени

Интересные факты 
 В романе «Трясина» дед Талаш носит имя Григорий. В произведении изменены имена его сыновей: младшего Панаса на самом деле звали Дмитрием, а старшего Максима — Даниилом.
 Дед Талаш родился в деревне Новосёлки (в романе — деревня Вепри).
 Якуб Колас во время написания «Трясины» не был лично знаком с В. И. Талашом.

Память 

 Дед Талаш стал героем известной повести Якуба Коласа «Трясина».
 Композитор Анатолий Богатырёв в 1939 году создал оперу «В пущах Полесья».
 Памятник Деду Талашу установлен в Минске.
 В деревне Новосёлки, в доме Талаша сейчас работает музей, посвящённый его жизни.
 В 2011 году по мотивам повести «Трясина» снят 4-серийный фильм «Талаш» (режиссёр — Сергей Шульга, Беларусьфильм, в роли деда Талаша — Геннадий Гарбук).
 В романе «Муос» Вселенной Метро 2033, повествующем о постъядерном Минске, присутствует персонаж Талаш — столетний глава партизан. Как и его реальный прототип, этот Талаш почитается населением метро как национальный герой-освободитель.

Примечания

Ссылки 
 Дом — музей деда Талаша

Столетние долгожители СССР
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Прототипы литературных персонажей
Якуб Колас